Bavoux est un patronyme porté notamment par :

 Évariste Bavoux (1809-1890), homme politique français ;
 Napoléon Bavoux (1817-1893), homme politique français ; 
 Nicolas Bavoux (1774-1848), magistrat et homme politique français.

Homonymie de patronyme